Heilige Kruisvindingkerk (Odiliapeel)
 Heilige Kruisvindingkerk (Rotterdam)